Подза́мша () — деревня в составе Хвастовичского сельсовета Глусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 
 1999 год — 90 человек
 2010 год — 75 человек

См. также 
 Хвастовичский сельсовет
 Глусский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Глусского района